Il doppio del torneo di tennis Barcelona KIA 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Nuria Llagostera Vives e Arantxa Parra Santonja che hanno battuto in finale Lourdes Domínguez Lino e Flavia Pennetta 7-6(3),2-6,[12-10].

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Barcelona KIA 2007